Axios peut désigner :
 Axios, le nom antique du plus long fleuve de la Macédoine géographique ;
 Axios, une race de chevaux marronne ;
 Axios, un site web d'information américain.